Enercoop — французская энергетическая компания-кооператив, работающая только с возобновляемыми источниками энергии.

История 
Enercoop создавалась при поддержке Гринпис, Friends of the Earth и местных природоохранных организаций. Основанная в 2005 году, компания некоторое время работала только с несколькими компаниями, но после либерализации энергетического рынка во Франции в 2007 году количество потребителей стало расти. К концу 2014 года у Enercoop насчитывалось 20 тысяч клиентов и отделения в Бретани, Шампань — Арденнах, Лангедоке, Па-де-Кале, Пикардии, Провансе и Роне. Большое значение оказала авария на атомной станции Фукусима — с 2009 по 2011 год количество клиентов Enercoop возросло с 3 тысяч до 10. Основатель компании Патрик Бем заявлял, что именно произошедшее в Японии изменило мнение многих людей и он неоднократно получал звонки в поддержку его начинаний. 

Стоимость услуг Enercoop несколько выше, чем у конкурентов из-за более высокой стоимости производства, но по подсчётам, клиенты Enercoop ответственнее относятся к потреблению электроэнергии и потребляют на 10-15 % меньше. Компания надеется повторить успех бельгийского аналога Ecopower, цены которого являются наименьшими на местном рынке.

Позиционирует себя как организация социального предпринимательства.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Компании Франции
Организации социального предпринимательства
Социальное предпринимательство во Франции